Психро може да се отнася за:

 Психро – село на остров Крит, Гърция;
 Диктейска пещера, известна и като Психроска пещера – пещера на остров Крит.